Prawo Joule’a (prąd elektryczny)
 Prawo Joule’a (gaz doskonały)